Christian Bonnet peut désigner :
 Christian Bonnet (1921-2020), homme politique français ; 
 Christian Bonnet (?-), réalisateur français de télévision.